Marmon steht für:

 Marmon, amerikanische Automarke
 Kunstwerkstätte Marmon, deutsche Bildhauerwerkstatt

Marmon ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Marmon (1873–1928), deutscher Bildhauer und Altarbauer
 Franz Marmon (1908–1954), deutscher Jurist, Gestapobeamter und SS-Führer
 Franz Josef Marmon (1724–nach 1776), deutscher Maler

 Josef Marmon (1820–1885), deutscher Geistlicher, Domkapitular in Freiburg
 Joseph Marmon (1858–1934), deutscher Geistlicher, Pfarrer in Sigmaringen
 Neale Marmon (* 1961), englischer Fußballspieler ~trainer.